Галактичний рукав (спіральний рукав) — структурний елемент спіральної галактики, яскраві утворення, що пролягають по галактичному диску. У рукавах міститься значна частина пилу та газу, молодих зір, а також багато зоряних скупчень.

Головна властивість — тривалий час існування спіральних рукавів (інакше спіральні галактики не були б переважним типом серед усіх інших галактик). Вважають, що спіральні відгалуження — ударні хвилі, утворені внаслідок розвитку нестійкості, яка виникає в однорідному диску. 
Підвищена яскравість рукавів зумовлена тим, що переважно в них зосереджена переважна частина гарячих зір високої світності (ранніх спектральних класів). Тому рукави чіткіше виділяються на зображеннях у блакитних та ультрафіолетових променях, а на зображеннях у червоних та інфрачервоних променях спіральний малюнок розмито.

Спостереження 

Характерні спостережні властивості спіральних рукавів:
 підвищена концентрація молодих об'єктів (удвічі вище, ніж у середньому по диску);
 дефіцит старих об'єктів (на 30% менше від середнього по диску);
 концентрація газу у 2—5 разів більша, ніж на сусідніх ділянках;
 висока концентрація пилу (рукави непрозорі);
 систематичне відхилення швидкості обертання від кругової.
Варто зазначити, що зорі у спіральних рукавах галактик із перемичкою обертаються, як правило, практично по круговій орбіті.

Спіральні рукави Чумацького Шляху 
Спіральна структура нашої Галактики Чумацький Шлях недостатньо детально вивчена і є перспективною темою для науки. Вона має щонайменше 5 спіральних рукавів: рукав Лебедя, рукав Оріона, рукав Персея, Рукав Стрільця і рукав Центавра. Їхні назви обумовлені розташуванням основних масивів рукавів у відповідних сузір'ях. Наша Сонячна система перебуває в невеликому Місцевому рукаві, або Рукаві Оріона (іноді позначуваний як «0»), який з'єднаний із двома більшими — внутрішнім рукавом Стрільця (позначуваний як «-I») та зовнішнім Рукавом Персея (позначуваний як «+I»). Рукави Молочного Шляху складаються з зір населення І (до якого належить і наше Сонце) та різних об'єктів. Ці об'єкти є, по суті, молоді зорі, зони H II та розсіяні зоряні скупчення.

Спіральна структура галактики Андромеди 
Галактика Андромеди є найближчою до нас спіральною галактикою і, відповідно, добре вивченим об'єктом. У першу чергу, у ній виділяють такий структурний компонент як рукав S4 — добре помітне спіральне утворення у південно-західній частині.

Примітки

Див. також 
 Гало галактики
 Галактичний диск

Посилання 
 

Галактики